Snowy River kan syfta på följande:

Australien 

 Snowy River, 
 Snowy River Shire, tidigare administrativ indelning, New South Wales, 
 Snowy River National Park, nationalpark, New South Wales

Nya Zeeland 

 Snowy River (Nya Zeeland), flod, Nelson och West Coast, 

Robotskapade Australienförgreningar